Luis Suárez kan syfta på:

  Luis Abelardo Suárez (född 1916), kubansk basebollspelare
  Luis Suárez Fernández (född 1924), spansk historiker
  Luis Suárez Miramontes (född 1935), spansk fotbollsspelare
  Luis Fernando Suárez (född 1959), colombiansk fotbollstränare och förbundskapten
  Luis Alberto Suárez (född 1987), uruguayansk fotbollsspelare